Charles Exbrayat (1906-1989), écrivain français ;
 Étienne Victor Exbrayat (1879-1914), sculpteur, graveur et médailleur français ;
 Jules Exbrayat (1806-1857), architecte français ;
 René Exbrayat (né en 1947), joueur puis entraîneur français de football.

Lien externe 
 

Patronyme auvergnat
Patronyme français